De 22 dubbelparen met de hoogste world-ranking in de dubbel in week 24 van 2021 zijn automatisch geplaatst voor de eindronde. De overige 20 dubbelparen spelen, om zich te plaatsen voor de eindronde, eerst een kwalificatieronde. Hier plaatsen zich 10 dubbelparen.

De eindronde is een afvalsysteem met 22 + 10 = 32 dubbelparen. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld.
Zowel in de kwalificaties als in de eindronde is de partij gewonnen als er 3 sets zijn gewonnen.

Titelverdedigers Nina Mittelham en Kristin Lang uit Duitsland deden deze editie niet mee als dubbelpaar.

Geplaatste paren 
Plaatsing is gebaseerd op de ITTF World Ranking van week 24 van 2022.

Geplaatste paren slaan de kwalificatie over en spelen niet tegen elkaar in de eerst ronde. De overige paren spelen eerst twee kwalificatierondes. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de eindronde.

Belgische en Nederlandse deelnemers 

Namens Nederland nam Britt Eerland deel. Haar dubbelpartner was de Hongaarse Georgina Póta. Zij hadden de derde ronde bereik maar konden niet door vanwege een blessure bij Eerland. Namens België nam het dubbelpaar Lisa Lung / Margo Degraef deel, evenals Nathalie Marchetti.

Kwalificatie

Eindronde

Externe links 
  Seeding list
  World ranking

Tafeltennis in 2021